Cortez ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cortez (Colorado)
 Cortez (Florida)
 Cortez (Kalifornien)
 Cortez (Nevada)
 Cortez (Pennsylvania)

Cortez ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandria Ocasio-Cortez (* 1989), US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Alfredo Cortez (1880–1946), portugiesischer Dramatiker, siehe Alfredo Cortês
 Álvaro Cortez (* 1995), chilenischer Leichtathlet
 Bella Cortez (* 1943), kubanische Schauspielerin
 Bernardino Cruz Cortez (* 1949), philippinischer Geistlicher, Bischof von Infanta
 Bruno Cortez (* 1987), brasilianischer Fußballtorhüter
 Catherine Cortez Masto (* 1964), amerikanische Juristin und Politikerin
 Chris Cortez (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dave Cortez (Dave „Baby“ Cortez, geboren als David Cortez Clowney; * 1938), US-amerikanischer Musiker
 Edward Cortez (1940/1941–2005), US-amerikanischer Politiker
 Fernando Cortez (auch Ferdinand Cortez, Fernand Cortez, Hernando Cortez; 1485–1547), spanischer Konquistador, siehe Hernán Cortés
 Jayne Cortez (1934–2012), US-amerikanische Dichterin
 Joe Cortez (* 1945), US-amerikanisch-puerto-rikanischer Boxer und Ringrichter
 Lucía Cortez Llorca (* 2000), spanische Tennisspielerin
 Manuel Cortez (* 1979), deutscher Schauspieler portugiesischer Herkunft
 Marco Antonio Cortez Lara (* 1957), peruanischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Tacna y Moquegua
 Pablo Miró-Cortez (* 1981), französisch-deutsch-chilenischer Pianist
 Péricles Cortez (* 1975), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Ricardo Cortez (eigentlich Jacob Krantz; 1899–1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Sonia Zepeda Cortéz (* 1981), salvadorianische Schachspielerin, siehe Sonia Zepeda
 Stanley Cortez (eigentlich Stanislaus Krantz; 1908–1997), US-amerikanischer Kameramann
 Cortez Künstlername/Pseudonym  von Luigi Corteggi (1933–2018), italienischer Illustrator 

Cortez steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Cortez Historic District, in Cortez, Florida, ID-Nr. 95000250
 Cortez Hotel, in Weslaco, Texas, ID-Nr. 04001397

Siehe auch:
 Cortes